Contea di Terrell o Terrell County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Terrell (Georgia)
 Contea di Terrell (Texas)

Pagine correlate
Terrell